El término alcalde puede hacer referencia a:

Jefe municipal
Alcalde, jefe de un gobierno municipal
Alcalde pedáneo, alcalde de un núcleo de población, generalmente rural y de pequeño tamaño
Alcalde de barrio, figura de la Administración local de España que puede presentarse en algunos municipios
Alcalde ordinario, funcionario de los cabildos de las poblaciones de los virreinatos de Indias
Alcalde de barrio (Antiguo Régimen), cargo municipal español instituido por Carlos III de España para mantener el orden en las ciudades y prevenir alborotos.

Juez
Alcalde, antiguo juez
Alcalde Mayor era un cargo de la administración de justicia durante el Antiguo Régimen en España. 
Alcalde de los hijosdalgo de Castilla era un oficial de la Corona de Castilla que resolvía y juzgaba los pleitos de los integrantes de este Estamento
Alcaldes del Crimen eran letrados que integraban las salas del crimen en las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada
Alcalde de sacas, jueces que se establecieron para impedir la saca y extracción de varios géneros y mercaderías
Alcalde de la cuadra, alcalde de la Sala del Crimen de la Audiencia de Sevilla
Alcalde de la hermandad, alcalde que se nombraba cada año en los pueblos de España para que conociera de los delitos y excesos cometidos en el campo
Alcalde de obras y bosques era un juez togado que tenía jurisdicción privativa en lo civil y lo criminal dentro de los bosques y Sitios Reales

Varios
Alcalde alarife, en los antiguos gremios de oficios mecánicos se llamaba alcalde alarife al presidente de la junta